Суперкубок Англії з футболу 1989 — 67-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 1989 року між чемпіоном Англії «Арсеналом» та володарем кубка країни «Ліверпулем».

Матч

Деталі

1989
Англія
Серпень 1989
1989 в англійському спорті